Alligator – rodzaj zauropsyda z rodziny aligatorowatych (Alligatoridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Chińskiej Republice Ludowej (Anhui, Jiangsu i Jiangxi) i Stanach Zjednoczonych (Alabama, Arkansas, Floryda, Georgia, Luizjana, Missisipi, Karolina Północna, Oklahoma, Karolina Południowa, Tennessee i Teksas).

Charakterystyka 
Aligatory to duże zwierzęta o bardzo silnym ogonie, stanowiącym zarówno napęd podczas pływania, jak i narzędzie obrony. Mają najszerszy pysk ze wszystkich krokodyli. Na czubku ich masywnej głowy znajdują się oczy, uszy i nozdrza, wystające ponad powierzchnię wody, podczas gdy reszta ciała aligatora jest zanurzona. Zwierzęta te są drapieżnikami, polują na ssaki, ryby, ptaki, płazy, a także inne gady. Zazwyczaj można je spotkać nad brzegami większych zbiorników wodnych. Okresy mniej korzystnej pogody spędzają w wykopanych przez siebie jamach.

Systematyka

Etymologia 
 Alligator:  „aligator”, prawdopodobnie od  „jaszczurka”, od  „to”; lacerta „jaszczurka”.
 Cayman: hiszp. caimán „kajman” lub  „kajman”, karaib. acayuman „kajman”. Nazwa zastępcza dla Alligator .
 Champsa: gr. χαμψα khampsa „krokodyl”, od egipskiej nazwy oznaczającej krokodyla. Gatunek typowy: Crocodilus lucius  (= Crocodilus mississipiensis ).
 Caigator: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Caiman  oraz Alligator . Gatunek typowy: Alligator sinensis .

Podział systematyczny 
Według definicji filogenetycznej przedstawionej w 1999 roku przez Christophera Brochu rodzaj obejmuje ostatniego wspólnego przodka aligatora amerykańskiego, aligatora chińskiego, A. prenasalis, A. mcgrewi, A. olseni, A. mefferdi i wszystkich jego potomków.

Rodzaj został nazwany w 1807 roku przez francuskiego zoologa Georges’a Cuviera. Najstarsze znane skamieniałości przypisywane do jego przedstawicieli – należące do A. prenasalis – pochodzą z oligocenu.

Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Alligator mississippiensis  – aligator missisipski
 Alligator sinensis  – aligator chiński

oraz gatunki wymarłe:
 Alligator hailensis 
 Alligator luicus 
 Alligator mcgrewi 
 Alligator mefferdi 
 Alligator olseni 
 Alligator prenasalis 
 Alligator thomsoni 

 Kladogram według Brochu (1999)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Aligatorowate